„Кюър“ ( – „Лечение“) е влиятелна английска ню-уейв, пост-пънк и готик-рок група.

Групата е създадена през 1976 година, време на бум на течението пост-пънк и ню уейв в Обединеното кралство, за промяна на пънк рока. В началото на 1980-те години записва нихилистична, мрачна и изпълнена с драматизъм музика, която играе важна роля в образуването на музикалния стил готик. След издаването на албума „Pornography“ (1982) вокалистът и фронтмен Робърт Смит решава да промени имиджа на групата. След песента „Let's Go to Bed“ („Хайде в леглото“) (1982), Дъ Кюър все по-лесно се ориентират към популярната сцена. В края на 80-те чрез поредица от успешни албуми, Дъ Кюър добиват популярност, включително и в САЩ, където синглите „Love song“, „Just Like Heaven“ и „Friday I'm in Love“ достигат Billboard Hot 100. В началото на 90-те, Кюър стават една от най-популярните групи в жанра алтернативен рок. За повече от тридесет години, Кюър са издали 13 студийни албума, 39 сингъла и 43 видеоклипа.

Албуми

Сингли и видеоклипове

Бележки 

Британски алтернативни групи
Британски ню уейв групи
Английски рок групи